Kaga, une ville du Japon.
 La province de Kaga, une ancienne province du Japon.
 La région de Kaga dans l'État de Borno au Nigeria.
 En Suède, Kaga est une paroisse possédant une église du , située juste au Nord-Est de Linköping
 Kaga, une rivière et un village du raïon de Beloretsk, dans la république de Bachkirie (Russie)
 Kaga-Bandoro, une ville de République centrafricaine.

 Kaede Kaga, chanteuse et idole japonaise 
 Otohiko Kaga, écrivain japonais
 Takeshi Kaga, acteur japonais.

Kaga peut aussi se référer à :
 Le , un porte-avions, nommé d'après la province japonaise.
 Le JDS Kaga, un destroyer porte-hélicoptères (DDH) qui deviendra un porte-avions, nommé d'après la province japonaise.